Kome peut désigner :
 Abraham Boualo Kome (1969-), évêque catholique camerounais ;
 Daniel Ngom Kome (1980-), footballeur camerounais.

Voir aussi